Bill Derlago (né le  à Birtle, dans la province du Manitoba au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace.

Carrière de joueur 
Il commence sa carrière en 1974 avec les Wheat Kings de Brandon dans la Ligue de hockey de l'Ouest.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|1974-1975 || Wheat Kings de Brandon || LHOu ||17 ||0 ||4 ||4 ||2 ||5 ||1 ||1 ||2 ||0
|-
|1974-1975 || Travellers de Brandon || LHJM ||45 ||38 ||21 ||59 ||87 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|1975-1976 || Wheat Kings de Brandon || LHOu ||68 ||49 ||54 ||103 ||43 ||5 ||3 ||3 ||6 ||0
|-
|1976-1977 || Wheat Kings de Brandon || LHOu ||72 ||96 ||82 ||178 ||63 ||16 ||14 ||16 ||30 ||31
|-
|1977-1978 || Wheat Kings de Brandon || LHOu ||52 ||89 ||63 ||152 ||105 ||8 ||9 ||13 ||22 ||10 
|-
|1978-1979 || Canucks de Vancouver || LNH ||9 ||4 ||4 ||8 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1978-1979 || Black Hawks de Dallas || LCH ||11 ||5 ||8 ||13 ||9 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|rowspan="2"|1979-1980 || Canucks de Vancouver || LNH ||54 ||11 ||15 ||26 ||27 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| Maple Leafs de Toronto || LNH ||23 ||5 ||12 ||17 ||13 ||3 ||0 ||0 ||0 ||4
|-
|1980-1981 || Maple Leafs de Toronto || LNH ||80 ||35 ||39 ||74 ||26 ||3 ||1 ||0 ||1 ||2
|-
|1981-1982 || Maple Leafs de Toronto || LNH ||75 ||34 ||50 ||84 ||42 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1982-1983 || Maple Leafs de Toronto || LNH ||58 ||13 ||24 ||37 ||27 ||4 ||3 ||0 ||3 ||2
|-
|1983-1984 || Maple Leafs de Toronto || LNH ||79 ||40 ||20 ||60 ||50 ||- ||- ||- ||- ||-  
|-
|1984-1985 || Maple Leafs de Toronto || LNH ||62 ||31 ||31 ||62 ||21 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|rowspan="3"|1985-1986 || Maple Leafs de Toronto || LNH ||1 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-  
|-
| Bruins de Boston || LNH ||39 ||5 ||16 ||21 ||15 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| Jets de Winnipeg || LNH ||27 ||5 ||5 ||10 ||6 ||3 ||1 ||0 ||1 ||0  
|-
|1986-1987 || Express de Fredericton || LAH ||16 ||7 ||8 ||15 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|rowspan="2"|1986-1987 || Jets de Winnipeg || LNH ||30 ||3 ||6 ||9 ||12 ||- ||- ||- ||- ||-   
|-
| Nordiques de Québec || LNH ||18 ||3 ||5 ||8 ||6 ||- ||- ||- ||- ||-  
|-
|1987-1988 || HC Ambrì-Piotta || LNA ||16 ||14 ||8 ||22 ||22 ||- ||- ||- ||- ||-

|555 ||189 ||227 ||416 ||247 ||13 ||5 ||0 ||5 ||8

Entraîneur

OHASR
 McCoys de Dundas Réal en (2004-2005)

Notes et références

Voir aussi 

Naissance en août 1958
Joueur canadien de hockey sur glace
Choix de repêchage des Canucks de Vancouver
Joueur des Wheat Kings de Brandon
Joueur des Canucks de Vancouver
Joueur des Black Hawks de Dallas
Joueur des Maple Leafs de Toronto
Joueur des Bruins de Boston
Joueur des Jets de Winnipeg (1972-1996)
Joueur de l'Express de Fredericton
Joueur des Nordiques de Québec
Joueur du HC Ambrì-Piotta
Attaquant de hockey sur glace
Naissance au Manitoba